

Toponymes

District de Now Kandeh, un district de la province du Golestan
 Now Kandeh, la capitale du district de Now Kandeh dans la province du Golestan
 Now Kandeh, un village de la province de Gilan.

Homonymie de toponyme